Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marc-Kevin Goellner e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Patrick Galbraith 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (semifinali)

 Joshua Eagle /  Patrick Rafter (semifinali)
 Pavel Vízner /  Fernon Wibier (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1997
ATP Tour 1997